

Patronyme 

 Jean Ango (1480-1551), armateur français ;
 Jean-Robert Ango (17.. - 1773), peintre et dessinateur français;
 Pierre Ango (1640- 1694), jésuite, mathématicien et physicien français
 Ango Sakaguchi (1906-1955), écrivain japonais;
 Plusieurs personnalités dans la famille Ango de La Motte-Ango.

Toponyme 

 Ango, territoire congolais de la province du Bas-Uele 
 Ango (Bas-Uele), localité chef-lieu du territoire éponyme de la province du Bas-Uele (Congo RDC)
 Ango, municipalité québécoise du Témiscouata ;
 Manoir d'Ango, demeure de la commune de Varengeville-sur-Mer.
 Rivière Ango, en Sibérie.

Lune 
 Ango, cratère d'impact sur la face visible de la Lune.

Religion 
 Dans le bouddhisme zen, un ango est une période de retraite de trois mois.

Patronyme normand